Domenico Guadalupi (1811-1878) – arcivescovo cattolico italiano
 Gianni Guadalupi (1943-2007) – scrittore, traduttore e saggista italiano
 Mario Marino Guadalupi (1918-1989) – politico italiano, membro della Camera dei deputati per sei legislature